Le championnat de France Pro B de tennis de table 2010-2011 est la huitième édition du championnat de France Pro B de tennis de table, second niveau des championnats de tennis de table par équipes en France.
La FFTT a annoncé que la Pro B hommes 2010-11 se jouera avec 9 équipes et non 10. Le club de Metz TT,  du dernier exercice, profite du retrait de l'US Yport (en proie à de gros problèmes financiers) pour rester en Pro B. Le club de l'ASPC de Nîmes, champion invaincu de Nationale 1 la saison précédente et donc sportivement promu en Pro B, a présenté hors-délai et incomplet un dossier à la CNACG (Commission nationale d'aide et de contrôle de gestion), qui a recalé administrativement les Nîmois. Aucune équipe n'est donc promue en Pro B. Idem pour le championnat féminin.

Résultats

Hommes

Dames

Classements 
Une victoire rapporte 3 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point. En revanche, un forfait ne rapporte aucun point. En cas d'égalité, les équipes sont départagées d'abord par les résultats des rencontres directes entre elles, puis en cas de nouvelle égalité par leur différence entre parties gagnées et parties perdues.

Classement final 

|width=50%|

Championnat féminin 
Beauchamp est la seule équipe à avoir déclaré forfait pendant la saison ; c'était à l'occasion du match à Miramas.

|}
|}

Phase aller 

|width=50%|

Championnat féminin 

|}
|}

Références

Liens externes 
 Calendrier pro B messieurs, résultats et classement
 Calendrier pro B dames, résultats et classement

2010-2011
Tennis de table X2
Tennis de table en 2010
Tennis de table en 2011